Ernstfeld ist der Ortsname von

 Ernstfeld (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Ernstfeld (Schlammersdorf), Ortsteil der Gemeinde Schlammersdorf, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern mit Schloss Ernstfeld

Siehe auch: 
 Ernstfelde